Республіка Комі — суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Північно-Західного федерального округу
 Комі (комі-зиряни) — народ фінно-угорської групи
 Комі-перм'яки — народ фінно-угорської групи
 Комі — мова комі (комі-зирян), пермської групи фіно-угорських мов
 Комі-перм'яцька мова — мова комі-перм'яків, пермської групи
 Комі Автономна Радянська Соціалістична Республіка (Комі АРСР) — у 1936—1990 роках автономна республіка на північному заході РРФСР. Столицею Комі АРСР було місто Сиктивкар
 Комі — компенсація у грі го за право першого ходу.

Персоналії 
 Джеймс Комі — директор ФБР США